Turner ist ein relativ kleiner, schüsselförmiger Einschlagkrater auf der Mondvorderseite in der Ebene des Mare Insularum, südöstlich des Kraters Gambart.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem britischen Astronomen Herbert H. Turner offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Turner auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)